Центральный банк Боснии и Герцеговины (, ) — центральный банк государства Босния и Герцеговина.

История 
Центральный банк Боснии и Герцеговины основан законом, принятым Скупщиной (парламентом) Боснии и Герцеговины 20 июня 1997 года. Банк начал операции 11 августа того же года.

См. также 
 Список компаний Боснии и Герцеговины

Ссылки 
 

Экономика Боснии и Герцеговины
Босния и Герцеговина